Het WTA-tennistoernooi van Tokio (officieel Toray Pan Pacific Open) van 2011 vond plaats van 25 september tot en met 1 oktober 2011 in de Japanse hoofdstad Tokio. Het was de 28e editie van de Pan Pacific Open, het vrouwentoernooi als onderdeel van het tennistoernooi van Tokio 2011. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Samenvatting 
Enkelspel – Aan het toernooi namen vijftien speelsters uit de top-25 deel. Titelverdedigster Caroline Wozniacki was als eerste geplaatst – zij werd echter in de derde ronde al uitgeschakeld. Het negende reekshoofd Agnieszka Radwańska uit Polen won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vierde geplaatste Russin Vera Zvonarjova, die de finale (haar dertigste) zonder setverlies had bereikt. De eindstrijd werd beslist in twee sets: 6–3 en 6–2. Radwańska wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Tokio op haar naam te schrijven. Het was haar zesde WTA-titel. De Nederlandse Arantxa Rus kwam niet voorbij de eerste ronde.

Dubbelspel – De titelverdedigsters, Iveta Benešová en Barbora Záhlavová-Strýcová uit Tsjechië, hadden geen plek op de plaatsingslijst gekregen – reeds in de eerste ronde werden zij uitgeschakeld, door het tweede reekshoofd Dulko/Pennetta. De halve finales werden bezet door de nummers één tot en met vier van de plaatsingslijst. Het als eerste geplaatste Amerikaanse duo Liezel Huber en Lisa Raymond won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als tweede geplaatste koppel Gisela Dulko en Flavia Pennetta in de match-tiebreak. Het was hun derde gezamenlijke titel. Huber bezat reeds 44 WTA-titels met andere partners, Raymond 70.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Tokio 2011
Tokio